Паклене улице (франшиза), серијал америчких филмова о илегалним ауто-тркама
 Паклене улице (филм из 2001), први филм франшизе из 2001.
 Паклене улице 2, други филм франшизе из 2003.
 Паклене улице 3, трећи филм франшизе из 2006.
 Паклене улице 4, четврти филм франшизе из 2009.
 Паклене улице 5, пети филм франшизе из 2011.
 Паклене улице 6, шести филм франшизе из 2013.
 Паклене улице 7, седми филм франшизе из 2015.
 Паклене улице 8, осми филм франшизе из 2017.
 , амерички филм из 1955.